Села:
 Шовкопляси — Полтавська область, Новосанжарський район
 Шовкопляси — Харківська область, Дергачівський район